São Tiago (Santiago) – wyspa należąca do Republiki Zielonego Przylądka
 São Tiago – miasto w Brazylii, w stanie Minas Gerais

Zobacz też 
 Święty Jakub (port. São Tiago)

pt:São Tiago